Сва́рка серебра́ — сварка изделий из серебра и его сплавов.

Особенности сварки 
Сварки серебра и сплавов может проводится следующими методами: газовая сварка, аргонодуговая сварка неплавящимся электродом, сварка ковкой.

Особенность сварки серебра обусловлена его свойствами. В первую очередь это его высокая тепло- и электропроводность. Поэтому для сварки надо использовать концентрированные источники тепла и предварительный подогрев заготовок до 500—600 °С.

Значительный коэффициент теплового расширения серебра приводит к напряжениям в местах сварки и деформациям. Значительная жидкотекучесть серебра обуславливает необходимость выполнять работу по сварке в нижнем или наклонном положении.

В качестве присадочного материала используется присадочная проволока из раскисленного алюминия. Флюс готовится из этилового спирта с бурой и борной кислотой.

Разнородная сварка 
Серебро сваривается с алюминием и медью. Сварка со сталью затруднена — для этого используют специальные технологические приемы. Для сварки разнородных металлов используется сварка взрывом и рулонная холодная сварка.

См. также 
 Сварка меди
 Сварка титана
 Сварка алюминия
 Сварка бериллия

Литература 
 Николаев Г. А. Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. М.: Машиностроение, 1978.

Ссылки 
 Технология сварки серебра и его сплавов
 Сварка серебра и золота с другими металлами

Сварка металлов